Naughty or Nice é o terceiro e último álbum das 3LW e o primeiro natalino. Elas gravaram o álbum sem Naturi Naughton, devido à sua saída do grupo, mesmo como uma dupla elas não mudaram o nome do grupo, O álbum apresenta letras de Natal em ritmo de R&B e hip hop.

Faixas 

Álbuns de 3LW
Álbuns de 2002
Álbuns de R&B
Álbuns de Natal